Телемарк

 Телемарк — одна из губерний (фюльке) Норвегии
 Телемарк — стиль катания на горных лыжах, зародившийся в области Телемарк
 Телемарк — фигура в бальных танцах.
 Батальон «Телемарк» — норвежское воинское формирование.